Amerikai Egyesült Államok
Cedar Grove (Orange megye, (Észak-Karolina)
Cedar Grove (Randolph megye, (Észak-Karolina)
Cedar Grove (Florida)
Cedar Grove (Laurens megye, Georgia)
Cedar Grove (Walker megye, Georgia)
Cedar Grove (Indiana)
Cedar Grove (El Dorado megye, Kalifornia)
Cedar Grove (El Dorado megye, Kalifornia)
Cedar Grove (Kentucky)
Cedar Grove (Mississippi)
Cedargrove, (Missouri)
Cedar Grove (Mercer megye, New Jersey)
Cedar Grove (Essex megye, New Jersey)
Cedar Grove (Kanawha megye, Nyugat-Virginia)
Cedar Grove (Wood megye, Nyugat-Virginia)
Cedar Grove (Bedford megye, Tennessee)
Cedar Grove (Carroll megye, Tennessee)
Cedar Grove (Henderson megye, Tennessee)
Cedar Grove (Humphreys megye, Tennessee)
Cedar Grove (Pickett megye, Tennessee)
Cedar Grove (Roane megye, Tennessee)
Cedar Grove (Rutherford megye, Tennessee)
Cedar Grove (keleti, Sullivan megye, Tennessee)
Cedar Grove (nyugati, Sullivan megye, Tennessee)
Cedar Grove (Van Buren megye, Tennessee)
Cedar Grove (Wilson megye, Tennessee)
Cedar Grove (Új-Mexikó)